Chișinău este un nume propriu, care se referă la capitala Republicii Moldova.

Unități administrative
Ținutul Chișinău (1818–1917), unitate administrativ-teritorială din gubernia Basarabia, Imperiul Rus.
Județul Lăpușna/Chișinău (1918–1938, 1941–1944), unitate administrativă de ordinul întâi din Regatul României.
Plasa Chișinău (–1938), unitate administrativă subdivizionară de ordinul doi din județul Lăpușna.
Raionul Chișinău (1940–1941, 1944–1949, 1953–1956), unitate administrativ-teritorială din RSS Moldovenească, URSS.
Districtul Chișinău (1952–1953), unitate administrativ-teritorială din RSS Moldovenească.
Județul Chișinău (1998–2003), fost județ al Republicii Moldova.
Municipiul Chișinău, unitate administrativ-teritorială de nivelul al doilea din Republica Moldova.

Alte sensuri
Chișinău (bere)

Nume proprii